Кастильо-де-Баюэла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Сан-Висенте. Занимает площадь 37 км². Население — 1009 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо